Gadd kan syfta på:

 Gadd (efternamn)
 Gadd (insekt) – ett kroppsorgan hos steklar (såsom getingar och humlor) avsett för att spruta in gift i byten eller som försvar mot predatorer
 Gadd (myror) – giftkörtlar på myror förbundna med en stickande gadd
 Gadd (ved) – ett gammalt uttryck för ved som innehåller mycket tjära
 Gadd (släkt) – släkt vars stamfader är Jonas Hansson Gadd
 Uttergadd – ett spjutliknande verktyg, som användes vid utterjakt
 Gadd (landområde) – en typ av ö

Se även
 Gifttagg – ett kroppsorgan hos skorpioner avsett för att spruta in gift i byten eller, mer sällan, som försvar mot predatorer
 Gaudeamus – tidskrift med smeknamnet "Gadden"